Vulcano (italienisch für „Vulkan“) steht für:
 Vulcano, Insel vor der Nordküste Siziliens, Italien
 Vulcano (Band), brasilianische Metal-Band (ab 1981)
 Vulcano (Film), italienischer Spielfilm von William Dieterle (1950)
 Vulcano (Munition), präzisionsgelenkte Artillerie-Munitionsfamilie
 (4464) Vulcano, Asteroid im Hauptgürtel
 Vulcano (Zürich), Hochhauskomplex in Zürich (Schweiz)

Siehe auch:
 Vulcan (Begriffsklärung)
 Vulcanus (Begriffsklärung)
 Vulkan (Begriffsklärung)
 Volcano (Begriffsklärung)